Takase bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Kagawa: Takase (Kagawa) (heute: Mitoyo)
 eine Stadt in der Präfektur Kumamoto: Takase (Kumamoto) (heute: Tamana (Kumamoto))
 den späteren Namen des Lehens Higo-Shinden
 ein japanischer Fluss: Takase (Fluss)
 eine Talsperre an diesem: Takase-Staudamm
 den nach Bunshiro Takase (* 1924) benannten Asteroiden (2838) Takase

Takase ist der Familienname folgender Personen:
 Aki Takase (* 1948), japanische Jazzpianistin und Komponistin
 Akira Takase (* 1988), japanischer Fußballspieler 
 Kazuna Takase (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kei Takase (* 1988), japanischer Sprinter
 Megumi Takase (* 1990), japanische Fußballspielerin
 Taisei Takase (* 2003), japanischer Fußballspieler 
 Yūkō Takase (* 1991), japanischer Fußballspieler